Петков — болгарське прізвище, утворене від імені Петко, чоловічої форми жіночого імені Петка (Параскева).
 Владимир Петков ( 1971) — болгарський шахіст
 Димитр Петков (1858—1907) — болгарський громадський та політичний діяч, лідер Народно-ліберальної партії
 Івайло Петков ( 1976) — болгарський футболіст
 Йордан Петков ( 1976) — колишній болгарський футболіст
 Кирил Петков:
 Кирил Петков (1933—2019) — болгарський борець греко-римського стилю
 Кирил Петков ( 1980) — болгарський політик, економіст та підприємець. Прем'єр-міністр Болгарії з 13 грудня 2021 року.
 Кирил Ботьов Петков (1856—1944) — болгарський офіцер (генерал-лейтенант) та державний діяч
 Митрополит Андрей (у миру Стоян Миколайович Петков; 1886—1972) — єпископ Болгарської Православної Церкви, митрополит Нью-Йоркський
 Тодор Петков (1814—1899) — відомий болгарський архітектор
 Цеко Петков (1807—1881) — болгарський гайдук, воєвода та революціонер
Жінки
 Марія Вергова-Петкова ( 1950) — болгарська легкоатлетка, олімпійська медалістка

Див. також 
 Петково